Émanville (Eure)
 Émanville (Seine-Maritime)